Artūras Paulauskas – politico lituano
 Gediminas Paulauskas – ex calciatore lituano
 Gytis Paulauskas – calciatore lituano
 Modestas Paulauskas – ex cestista e allenatore di pallacanestro sovietico